Список аэропортов штата Техас Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Абилин
| ABI
| ABI
| KABI
| Abilene Regional Airport
| PR
| align=right | 90 918 

|- valign=top
| Амарилло
| AMA
| AMA
| KAMA
| Rick Husband Amarillo International Airport
| PR
| align=right | 446 926 

|- valign=top
| Остин
| AUS
| AUS
| KAUS
| Международный аэропорт Остин Бергстром
| PR
| align=right | 3 945 020 

|- valign=top
| Бомонт / Порт-Артур
| BPT
| BPT
| KBPT
| Southeast Texas Regional Airport
| PR
| align=right | 38 626 

|- valign=top
| Браунсвилл
| BRO
| BRO
| KBRO
| Brownsville/South Padre Island International Airport
| PR
| align=right | 90 580 

|- valign=top
| Колледж-Стейшен
| CLL
| CLL
| KCLL
| Easterwood Airport (Easterwood Field)
| PR
| align=right | 85 754 

|- valign=top
| Корпус-Кристи / Кингсвилл
| CRP
| CRP
| KCRP
| Corpus Christi International Airport
| PR
| align=right | 429 394 

|- valign=top
| Даллас
| DAL
| DAL
| KDAL
| Dallas Love Field
| PR
| align=right | 3 443 537 

|- valign=top
| Даллас / Форт-Уэрт
| DFW
| DFW
| KDFW
| Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт
| PR
| align=right | 28 627 749 

|- valign=top
| Дель-Рио
| DRT
| DRT
| KDRT
| Del Rio International Airport
| PR 
| align=right | 16 967 

|- valign=top
| Эль-Пасо
| ELP
| ELP
| KELP
| El Paso International Airport
| PR
| align=right | 1 658 102 

|- valign=top
| Форт-Худ / Киллин / Темпл
| GRK
| GRK
| KGRK
| Killeen-Fort Hood Regional Airport / Robert Gray Army Airfield
| PR
| align=right | 209 236 

|- valign=top
| Харлинген
| HRL
| HRL
| KHRL
| Valley International Airport
| PR
| align=right | 431 365 

|- valign=top
| Хьюстон
| IAH
| IAH
| KIAH
| Межконтинентальный аэропорт имени Джорджа Буша
| PR
| align=right | 20 479 291 

|- valign=top
| Хьюстон
| HOU
| HOU
| KHOU
| Аэропорт имени Уильяма П. Хобби
| PR
| align=right | 4 115 021 

|- valign=top
| Ларедо
| LRD
| LRD
| KLRD
| Laredo International Airport
| PR
| align=right | 97 331 

|- valign=top
| Лонгвью
| GGG
| GGG
| KGGG
| East Texas Regional Airport
| PR
| align=right | 25 353 

|- valign=top
| Лаббок
| LBB
| LBB
| KLBB
| Lubbock Preston Smith International Airport
| PR
| align=right | 564 799 

|- valign=top
| Макаллен
| MFE
| MFE
| KMFE
| McAllen-Miller International Airport
| PR
| align=right | 396 157 

|- valign=top
| Мидленд
| MAF
| MAF
| KMAF
| Midland International Airport
| PR
| align=right | 473 986 

|- valign=top
| Сан-Анджело
| SJT
| SJT
| KSJT
| San Angelo Regional Airport (Mathis Field)
| PR
| align=right | 68 236 

|- valign=top
| Сан-Антонио
| SAT
| SAT
| KSAT
| Международный аэропорт Сан-Антонио
| PR
| align=right | 3 915 428 

|- valign=top
| Тайлер
| TYR
| TYR
| KTYR
| Tyler Pounds Regional Airport
| PR
| align=right | 79 076 

|- valign=top
| Уэйко
| ACT
| ACT
| KACT
| Waco Regional Airport
| PR
| align=right | 74 235 

|- valign=top
| Уичито-Фолс
| SPS
| SPS
| KSPS
| Wichita Falls Municipal Airport / Sheppard Air Force Base
| PR
| align=right | 46 526 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Виктория
| VCT
| VCT
| KVCT
| Victoria Regional Airport
| CS 
| align=right | 9 113 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Англтон / 
| LBX
| LJN
| KLBX
| Brazoria County Airport
| RL 
| align=right | 10 724 

|- valign=top
| Арлингтон
| GKY
| 
| KGKY
| Arlington Municipal Airport
| RL
| align=right | 45 

|- valign=top
| Даллас
| RBD
| RBD
| KRBD
| Dallas Executive Airport
| RL
| align=right | 14 

|- valign=top
| Даллас / 
| ADS
| ADS
| KADS
| Addison Airport
| RL
| align=right | 772 

|- valign=top
| Дентон
| DTO
| 
| KDTO
| Denton Municipal Airport
| RL
| align=right | 60 

|- valign=top
| Форт-Уэрт
| AFW
| AFW
| KAFW
| Fort Worth Alliance Airport
| RL
| align=right | 1 282 

|- valign=top
| Форт-Уэрт
| FTW
| FTW
| KFTW
| Fort Worth Meacham International Airport
| RL
| align=right | 1 187 

|- valign=top
| Форт-Уэрт
| FWS
| 
| KFWS
| Fort Worth Spinks Airport
| RL
| align=right | 4 

|- valign=top
| Джоджтаун
| GTU
| 
| KGTU
| Georgetown Municipal Airport
| RL
| align=right | 62 

|- valign=top
| Гранд-Прейри
| GPM
| 
| KGPM
| Grand Prairie Municipal Airport
| RL
|

|- valign=top
| Хьюстон
| IWS
| IWS
| KIWS
| West Houston Airport
| RL
| 

|- valign=top
| Хьюстон / 
| AXH
| 
| KAXH
| Houston Southwest Airport
| RL 
| 

|- valign=top
| Хьюстон / Конро
| CXO
| CXO
| KCXO
| Lone Star Executive Airport (was Montgomery Co. Airport)
| RL
| align=right | 11 

|- valign=top
| Хьюстон / Пэрленд
| LVJ
| 
| KLVJ
| Pearland Regional Airport
| RL
|

|- valign=top
| Хьюстон / Шугар-Ленд
| SGR
| SGR
| KSGR
| Sugar Land Regional Airport
| RL
| align=right | 343 

|- valign=top
| Хьюстон / 
| DWH
| DWH
| KDWH
| David Wayne Hooks Memorial Airport
| RL
| align=right | 122 

|- valign=top
| 
| T41
|
|
| La Porte Municipal Airport
| RL
| 

|- valign=top
| 
| LNC
| 
| KLNC
| Lancaster Airport
| RL
| 

|- valign=top
| Мак-Кинни
| TKI
| 
| KTKI
| Collin County Regional Airport at McKinney
| RL
| align=right | 69 

|- valign=top
| Мескит
| HQZ
| 
| KHQZ
| Mesquite Metro Airport
| RL
|

|- valign=top
| Сан-Антонио
| SSF
| SSF
| KSSF
| Stinson Municipal Airport
| RL
|

|- valign=top
| Сан-Маркос
| HYI
| 
| KHYI
| San Marcos Municipal Airport
| RL
| align=right | 6 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Алис
| ALI
| ALI
| KALI
| Alice International Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Алпайн
| E38
| ALE
|
| Alpine-Casparis Municipal Airport
| GA
| align=right | 144 

|- valign=top
| Анауак
| T00
|
|
| Chambers County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Андрус
| E11
|
|
| Andrews County Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Аспермонт
| T60
|
|
| Stonewall County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Атенс
| F44
|
|
| Athens Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| 
| ATA
| 
| KATA
| Hall-Miller Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Бей-Сити
| BYY
| BBC
| KBYY
| Bay City Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Бомонт
| BMT
| BMT
| KBMT
| Beaumont Municipal Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Бивилл
| BEA 
| 
| KBEA
| Beeville Municipal Airport
| GA
| align=right | 10 

|- valign=top
| Биг-Спринг
| BPG
| 
| KBPG
| Big Spring McMahon-Wrinkle Airport
| GA
| align=right | 11 

|- valign=top
| Бонем
| F00
|
|
| Jones Field
| GA
|

|- valign=top
| 
| BGD
| BGD
| KBGD
| Hutchinson County Airport
| GA
|

|- valign=top
| 
| 0F2
|
|
| Bowie Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Брейди
| BBD
| BBD
| KBBD
| Curtis Field
| GA
| align=right | 18 

|- valign=top
| Брекенридж
| BKD
| BKD
| KBKD
| Stephens County Airport
| GA
| align=right | 48 

|- valign=top
| Бренем
| 11R
|
|
| Brenham Municipal Airport
| GA
| align=right | 10 

|- valign=top
| 
| XBP 
| 
| KXBP
| Bridgeport Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Браунфилд
| BFE 
| 
| KBFE
| Terry County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Браунвуд
| BWD
| BWD
| KBWD
| Brownwood Regional Airport
| GA
| align=right | 8 

|- valign=top
| Брайан
| CFD
| CFD
| KCFD
| Coulter Field
| GA
|

|- valign=top
| Бернет
| BMQ
| 
| KBMQ
| Burnet Municipal Airport (Kate Craddock Field)
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| 
| 7F3
|
|
| Caddo Mills Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Камерон
| T35
|
|
| Cameron Municipal Airpark
| GA
|

|- valign=top
| Канейдиан
| HHF
| 
| KHHF
| Hemphill County Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Карризо-Спрингс
| CZT
| CZT
| KCZT
| Dimmit County Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Картидж
| 4F2
|
|
| Panola County Airport (Sharpe Field)
| GA
| 

|- valign=top
| 
| T89
|
|
| Castroville Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Сентер
| F17
|
|
| Center Municipal Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Кларксвилл
| LBR
| 
| KLBR
| Clarksville/Red River County Airport (J.D. Trissell Field)
| GA
|

|- valign=top
| Клиберн
| CPT 
| 
| KCPT
| Cleburne Municipal Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| 
| 6R3
|
|
| Cleveland Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| 
| 7F7
|
|
| Clifton Municipal Airport (Isenhower Field)
| GA
|

|- valign=top
| Колмен
| COM
| COM
| KCOM
| Coleman Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Команче
| MKN 
| 
| KMKN
| Comanche County-City Airport
| GA
|

|- valign=top
| 
| 2F7
|
|
| Commerce Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Корсикана
| CRS
| CRS
| KCRS
| Corsicana Municipal Airport (C. David Campbell Field) 
| GA
|

|- valign=top
| Коталла
| COT
| COT
| KCOT
| Cotulla-La Salle County Airport
| GA
| align=right | 74 

|- valign=top
| Крокетт
| DKR 
| 
| KDKR
| Houston County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Куэро
| T71
|
|
| Cuero Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Далхарт
| DHT
| DHT
| KDHT
| Dalhart Municipal Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Даллас
| 49T
| JDB
|
| Dallas CBD Vertiport (heliport)
| GA 
|

|- valign=top
| Декейтер
| LUD
| 
| KLUD
| Decatur Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| 
| 23R
|
|
| Devine Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Диммитт
| T55 
|
|
| Dimmitt Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Думас
| DUX
| 
| KDUX
| Moore County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Игл-Лейк
| ELA
| ELA
| KELA
| Eagle Lake Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Игл-Пасс
| 5T9
| EGP
|
| Maverick County Memorial International Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Истленд
| ETN
| ETN
| KETN
| Eastland Municipal Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Эдинберг
| EBG
| 
| KEBG
| South Texas International Airport at Edinburg
| GA
|

|- valign=top
| Эдна / 
| 26R
|
|
| Jackson County Airport
| GA
|

|- valign=top
| 
| F41
|
|
| Ennis Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Fabens
| E35
|
|
| Fabens Airport
| GA
|

|- valign=top
| Фалфурриас
| BKS
| 
| KBKS
| Brooks County Airport
| GA
| align=right | 10 

|- valign=top
| Флойдейда
| 41F 
|
|
| Floydada Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Форт-Стоктон
| FST
| FST
| KFST
| Fort Stockton-Pecos County Airport
| GA
| align=right | 34 

|- valign=top
| Фредериксберг
| T82
|
|
| Gillespie County Airport
| GA
| align=right | 32 

|- valign=top
| Гейнсвилл
| GLE
| GLE
| KGLE
| Gainesville Municipal Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Галвестон
| GLS
| GLS
| KGLS
| Scholes International Airport at Galveston
| GA
| align=right | 35 

|- valign=top
| Garland
| T57
|
|
| Garland/DFW Heloplex (heliport)
| GA 
|

|- valign=top
| Гейтсвилл
| GOP 
| 
| KGOP
| Gatesville Municipal Airport (was City-County Airport)
| GA
|

|- valign=top
| Гиддингс
| GYB 
| 
| KGYB
| Giddings-Lee County Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Гилмер
| JXI 
| 
| KJXI
| Gilmer Municipal Airport (Fox Stephens Field)
| GA
|

|- valign=top
| Gladewater
| 07F
|
|
| Gladewater Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Голдтуэйт
| T37
|
|
| Goldthwaite Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Грейам
| RPH
| 
| KRPH
| Graham Municipal Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Гранбери
| GDJ 
| 
| KGDJ
| Granbury Regional Airport (was Granbury Municipal)
| GA
|

|- valign=top
| Гринвилл
| GVT
| GVT
| KGVT
| Majors Airport
| GA
|

|- valign=top
| Gruver
| E19
|
|
| Gruver Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Гамильтон
| MNZ
| 
| KMNZ
| Hamilton Municipal Airport
| GA
| align=right | 18 

|- valign=top
| Хаскелл
| 15F
|
|
| Haskell Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Hearne
| LHB
| 
| KLHB
| Hearne Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Хебронвилл
| HBV
| 
| KHBV
| Jim Hogg County Airport
| GA
| align=right | 56 

|- valign=top
| Хендерсон
| F12
|
|
| Rusk County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Херфорд
| HRX
| 
| KHRX
| Hereford Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Хилсборо
| INJ 
| 
| KINJ
| Hillsboro Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Хондо
| HDO
| 
| KHDO
| Hondo Municipal Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Хьюстон
| EFD
| EFD
| KEFD
| Ellington Field
| GA 
| align=right | 1 727 

|- valign=top
| Хантсвилл
| UTS
| HTV
| KUTS
| Huntsville Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Джэксборо
| 21F
|
|
| Jacksboro Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Jacksonville
| JSO
| JKV
| KJSO
| Cherokee County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Джаспер
| JAS
| JAS
| KJAS
| Jasper County Airport (Bell Field)
| GA
|

|- valign=top
| Джанкшен
| JCT
| JCT
| KJCT
| Kimble County Airport
| GA
| align=right | 40 

|- valign=top
| Kenedy
| 2R9
|
|
| Karnes County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Кервилл
| ERV
| ERV
| KERV
| Kerrville Municipal Airport (Louis Schreiner Field)
| GA
| align=right | 40 

|- valign=top
| Киллин
| ILE
| ILE
| KILE
| Skylark Field (was Killeen Municipal Airport)
| GA 
| align=right | 10 

|- valign=top
| Кингсвилл
| IKG 
| 
| KIKG
| Kleberg County Airport
| GA
| align=right | 15 

|- valign=top
| Кунц / Silsbee
| 45R
|
|
| Hawthorne Field
| GA
|

|- valign=top
| Ла-Грейндж
| 3T5
|
|
| Fayette Regional Air Center
| GA
|

|- valign=top
| Lago Vista
| RYW 
| 
| KRYW
| Lago Vista - Rusty Allen Airport
| GA
|

|- valign=top
| Ламиса
| 2F5
|
|
| Lamesa Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Лампасас
| LZZ 
| 
| KLZZ
| Lampasas Airport 
| GA
|

|- valign=top
| Левелленд
| LLN 
| 
| KLLN
| Levelland Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Либерти
| T78
|
|
| Liberty Municipal Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Литлфилд
| LIU 
| 
| KLIU
| Littlefield Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Ливингстон
| 00R
|
|
| Livingston Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Llano
| AQO 
| 
| KAQO
| Llano Municipal Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Локхарт
| 50R
|
|
| Lockhart Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Лафкин
| LFK
| LFK
| KLFK
| Angelina County Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Марфа
| MRF
| MRF
| KMRF
| Marfa Municipal Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Маршалл
| ASL
| ASL
| KASL
| Harrison County Airport
| GA
| align=right | 11 

|- valign=top
| Мемфис
| F21
|
|
| Memphis Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Mexia
| LXY
| 
| KLXY
| Mexia-Limestone County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Мидленд
| MDD
| MDD
| KMDD
| Midland Airpark
| GA
| align=right | 157 

|- valign=top
| Midlothian / Уоксахачи
| JWY
| 
| KJWY
| Mid-Way Regional Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Mineral Wells
| MWL
| MWL
| KMWL
| Mineral Wells Airport
| GA
| align=right | 11 

|- valign=top
| Монаханс
| E01
| MIF
|
| Roy Hurd Memorial Airport
| GA
|

|- valign=top
| Мортон
| F85
|
|
| Cochran County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Маунт-Плезант
| OSA
| 
| KOSA
| Mount Pleasant Regional Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Маунт-Вернон
| F53
|
|
| Franklin County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Мьюлшу
| 2T1
|
|
| Muleshoe Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Накодочес
| OCH
| OCH
| KOCH
| A.L. Mangham Jr. Regional Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Нью-Браунфелс
| BAZ
| 
| KBAZ
| New Braunfels Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Одесса
| ODO
| 
| KODO
| Odessa-Schlemeyer Field
| GA
| align=right | 15 

|- valign=top
| Olney
| ONY
| ONY
| KONY
| Olney Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Ориндж
| ORG
| 
| KORG
| Orange County Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Озона
| OZA
| OZA
| KOZA
| Ozona Municipal Airport
| GA
| align=right | 38 

|- valign=top
| Palacios
| PSX
| PSX
| KPSX
| Palacios Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Палестин
| PSN
| PSN
| KPSN
| Palestine Municipal Airport
| GA
| align=right | 7 

|- valign=top
| Пампа
| PPA
| PPA
| KPPA
| Perry Lefors Field
| GA
| align=right | 13 

|- valign=top
| Парис
| PRX
| PRX
| KPRX
| Cox Field
| GA
| align=right | 9 

|- valign=top
| Пекос
| PEQ
| PEQ
| KPEQ
| Pecos Municipal Airport
| GA
| align=right | 28 

|- valign=top
| Перритон
| PYX
| 
| KPYX
| Perryton Ochiltree County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Плейнвью
| PVW
| PVW
| KPVW
| Hale County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Pleasanton
| PEZ
| 
| KPEZ
| Pleasanton Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Port Isabel
| PIL
| 
| KPIL
| Port Isabel-Cameron County Airport
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Порт-Лавака
| PKV 
| 
| KPKV
| Calhoun County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Пост
| 5F1
|
|
| Post-Garza County Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Куана
| F01
|
|
| Quanah Municipal Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Рефухио
| RFG
| RFG
| KRFG
| Rooke Field
| GA
|

|- valign=top
| Robstown
| RBO
| 
| KRBO
| Nueces County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Рокпорт
| RKP
| RKP
| KRKP
| Aransas County Airport
| GA
| align=right | 13 

|- valign=top
| Рокуолл
| F46
|
|
| Rockwall Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Семинол
| GNC 
| 
| KGNC
| Gaines County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Симор
| 60F
|
|
| Seymour Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Шерман / Denison
| GYI
| PNX
| KGYI
| Grayson County Airport
| GA
| align=right | 23 

|- valign=top
| Синтон
| T69
|
|
| Alfred C. 'Bubba' Thomas Airport (was San Patricio Co. Airport)
| GA
|

|- valign=top
| Slaton
| F49
|
|
| Slaton Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Smithville
| 84R
|
|
| Smithville Crawford Municipal Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Снайдер
| SNK
| SNK
| KSNK
| Winston Field
| GA
| align=right | 9 

|- valign=top
| Спирмен
| E42
|
|
| Spearman Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Stamford
| F56
|
|
| Arledge Field
| GA
| 

|- valign=top
| Стивенвилл
| SEP
| SEP
| KSEP
| Clark Field Municipal Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Салфер-Спрингс
| SLR
| SLR
| KSLR
| Sulphur Springs Municipal Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Суитуотер
| SWW
| SWW
| KSWW
| Avenger Field
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Taylor
| T74
|
|
| Taylor Municipal Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Темпл
| TPL
| TPL
| KTPL
| Draughon-Miller Central Texas Regional Airport
| GA
| align=right | 12 

|- valign=top
| Terrell
| TRL
| TRL
| KTRL
| Terrell Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Тулия
| I06 
|
|
| City of Tulia/Swisher County Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Ювалде
| UVA
| UVA
| KUVA
| Garner Field
| GA
| align=right | 86 

|- valign=top
| Ван-Хорн
| VHN
| VHN
| KVHN
| Culberson County Airport
| GA
| align=right | 10 

|- valign=top
| Вега
| E52
|
|
| Oldham County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Вернон
| F05
|
|
| Wilbarger County Airport
| GA
| align=right | 8 

|- valign=top
| Уэйко
| PWG
| 
| KPWG
| McGregor Exectuive Airport
| GA
|

|- valign=top
| Уэйко
| CNW
| CNW
| KCNW
| TSTC Waco Airport (Texas State Technical College)
| GA
|

|- valign=top
| Веллингтон
| F06
|
|
| Marian Airpark
| GA
|

|- valign=top
| Weslaco
| T65
|
|
| Mid Valley Airport
| GA
|

|- valign=top
| Уортон
| ARM 
| WHT
| KARM
| Wharton Regional Airport
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Уичито-Фолс
| CWC 
| KIP
| KCWC
| Kickapoo Downtown Airport
| GA
| align=right | 9 

|- valign=top
| Wink
| INK
| INK
| KINK
| Winkler County Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Winnie / Stowell
| T90
|
|
| Chambers County-Winnie Stowell Airport
| GA
| align=right | 8 

|- valign=top
| Winnsboro
| F51
|
|
| Winnsboro Municipal Airport
| GA
| 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Abernathy
| F83
|
|
| Abernathy Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Олбани
| T23
|
|
| Albany Municipal Airport
|
| align=right | 13 

|- valign=top
| Allen
| 0T7
|
|
| Kittyhawk Airport
|
|

|- valign=top
| Алпайн
| 1E2
|
|
| Terlingua Ranch Airport
|
|

|- valign=top
| Alvin
| 6R5
|
|
| Alvin Airpark
|
|

|- valign=top
| Амарилло
| TDW
| TDW
| KTDW
| Tradewind Airport
|
| align=right | 10 

|- valign=top
| Амарилло
| 1E7
|
|
| Buffalo Airport
|
|

|- valign=top
| Амарилло
| 1E4
|
|
| Palo Duro Airport
|
|

|- valign=top
| Англтон
| 81D
|
|
| Flyin Tiger Airport
|
|

|- valign=top
| Англтон
| 7R9
|
|
| Bailes Airport
|
|

|- valign=top
| Арчер-Сити
| T39
|
|
| Archer City Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Остин
| 3R9
|
|
| Lakeway Airpark
|
|

|- valign=top
| Остин
| 6R4
|
|
| Bird's Nest Airport
|
|

|- valign=top
| Баллинджер
| E30
|
|
| Bruce Field
|
| align=right | 14 

|- valign=top
| Бей-Сити
| T84
|
|
| Fehmel Dusting Service Airport
|
|

|- valign=top
| Baytown
| HPY
| HPY
| KHPY
| Baytown Airport
|
|

|- valign=top
| Baytown
| 54T
|
|
| RWJ Airpark
|
|

|- valign=top
| Beasley
| 5T0
|
|
| Ward Airpark
|
|

|- valign=top
| Белвилл
| 06R
|
|
| Grawunder Field
|
|

|- valign=top
| Биг-Лейк
| E41
|
|
| Reagan County Airport
|
| align=right | 40 

|- valign=top
| Bishop
| 07R
|
|
| Bishop Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Колдуэлл
| RWV
| 
| KRWV
| Caldwell Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Кантон
| 7F5
|
|
| Canton-Hackney Airport
|
|

|- valign=top
| Каньон
| 1E9
|
|
| Maples Field
|
|

|- valign=top
| Celina
| T80
|
|
| Bishop's Landing Airport
|
|

|- valign=top
| Чилдресс
| CDS
| CDS
| KCDS
| Childress Municipal Airport
|
| align=right | 12 

|- valign=top
| China Spring
| 3T8
|
|
| Wildcat Canyon Airport
|
|

|- valign=top
| Cisco
| 3F2
|
|
| Cisco Municipal Airport
|
| align=right | 1 

|- valign=top
| Кларендон
| E34
|
|
| Smiley Johnson Municipal Airport (Bass Field)
|
|

|- valign=top
| Collinsville
| T32
|
|
| Sudden Stop Airport
|
|

|- valign=top
| Колорадо-Сити
| T88
|
|
| Colorado City Airport
|
|

|- valign=top
| Columbus
| 66R
|
|
| Robert R. Wells Jr. Airport
|
|

|- valign=top
| Conway
| 55T 
|
|
| Eagles Aerodrome
|
|

|- valign=top
| Crane
| E13
| CCG
|
| Crane County Airport
|
|

|- valign=top
| Кросбитон
| 8F3
|
|
| Crosbyton Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Кристал-Сити
| 20R
|
|
| Crystal City Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Дейнджерфилд
| 8F5
|
|
| Greater Morris County Airport
|
|

|- valign=top
| Даллас
| F69
|
|
| Air Park-Dallas Airport
|
|

|- valign=top
| Даллас
| 1F7
|
|
| Airpark East Airport
|
|

|- valign=top
| Декейтер
| 76T
|
|
| Bishop Airport
|
|

|- valign=top
| Декейтер
| 58T 
|
|
| Heritage Creek Airstrip
|
|

|- valign=top
| Dell City
| 2E5
|
|
| Dell City Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Denver City
| E57
|
|
| Denver City Airport
|
| align=right | 68 

|- valign=top
| Dilley
| 24R
|
|
| Dilley Airpark
|
|

|- valign=top
| Dryden
| 6R6
|
|
| Terrell County Airport
|
|

|- valign=top
| Dublin
| 9F0
|
|
| Dublin Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Эль-Пасо
| T27
|
|
| Horizon Airport
|
|

|- valign=top
| Эльдорадо
| 27R
|
|
| Eldorado Airport
|
|

|- valign=top
| Follett
| T93
|
|
| Follett/Lipscomb County Airport
|
|

|- valign=top
| Форт-Уэрт
| T67
|
|
| Hicks Airfield
|
|

|- valign=top
| Форт-Уэрт
| 4T2
|
|
| Kenneth Copeland Airport
|
|

|- valign=top
| Форт-Уэрт
| 50F
|
|
| Bourland Field
|
|

|- valign=top
| Форт-Уэрт
| 9F9
|
|
| Sycamore Strip Airport
|
|

|- valign=top
| Freer
| T19
|
|
| Duval-Freer Airport
|
|

|- valign=top
| Friona
| X54
|
|
| Benger Air Park
|
|

|- valign=top
| Fulshear
| X09 
|
|
| Covey Trails Airport
|
|

|- valign=top
| Джордж-Уэст
| 8T6
|
|
| Live Oak County Airport
|
|

|- valign=top
| Гонзалес
| T20
|
|
| Gonzales Municipal Airport
|
| align=right | 4 

|- valign=top
| Gordonville
| 3T0
|
|
| Cedar Mills Airport
|
|

|- valign=top
| Graford
| F35
|
|
| Possum Kingdom Airport
|
|

|- valign=top
| Грейам
| 10F
|
|
| Rosser Ranch Airport
|
|

|- valign=top
| Гранбери
| GDJ
| 
| KGDJ
| Granbury Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Гровтон
| 33R
|
|
| Groveton-Trinity County Airport
|
| align=right | 4 

|- valign=top
| Gruver
| 2E3
|
|
| Cluck Ranch Airport
|
|

|- valign=top
| Халлетсвилл
| 34R
|
|
| Hallettsville Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Халлетсвилл
| 1T9
|
|
| Lesikar Ranch Airport
|
|

|- valign=top
| Hamlin
| 14F
|
|
| Hamlin Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Higgins
| 1X1
|
|
| Higgins-Lipscomb County Airport
|
|

|- valign=top
| Хьюстон
| EYQ
| 
| KEYQ
| Weiser Air Park
|
|

|- valign=top
| Хьюстон
| O07
|
|
| Westheimer Air Park
|
|

|- valign=top
| Хьюстон 
| TME 
| 
| KTME
| Houston Executive Airport  
|
|

|- valign=top
| Хьюстон
| T51
|
|
| Dan Jones International Airport (was May Airport)
|
|

|- valign=top
| Хьюстон
| 39R
|
|
| Flyin' B Airport
|
|

|- valign=top
| Хьюстон
| 2H5
|
|
| Happy Landings Airport
|
|

|- valign=top
| Ingleside
| TFP 
| 
| KTFP
| T. P. McCampbell Airport
|
|

|- valign=top
| Iraan
| 2F0
| IRB
|
| Iraan Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Джейтон
| 22F
|
|
| Kent County Airport
|
|

|- valign=top
| Джефферсон
| 24F
|
|
| Cypress River Airport
|
|

|- valign=top
| Джефферсон
| 6F7
|
|
| Manning Field
|
|

|- valign=top
| Джонсон-Сити
| 48T
|
|
| Bamberger Ranch Airport
|
|

|- valign=top
| Justin
| 3T6 
|
|
| Clark Airport
|
|

|- valign=top
| Justin
| 16X 
|
|
| Propwash Airport
|
|

|- valign=top
| Katy
| 9X9
|
|
| Sack-O-Grande Acroport
|
|

|- valign=top
| Кауфман
| K00
|
|
| Hall Airport
|
|

|- valign=top
| Kirbyville
| T12
|
|
| Kirbyville Airport
|
|

|- valign=top
| Knox City
| F75
|
|
| Harrison Field of Knox City
|
|

|- valign=top
| Kress
| 29F
|
|
| Joe Vaughn Spraying Airport
|
|

|- valign=top
| Lake Dallas
| 30F
|
|
| Lakeview Airport
|
|

|- valign=top
| Лики
| 49R
|
|
| Real County Airport
|
| 

|- valign=top
| Leander
| 77T
|
|
| Kittie Hill Airport
|
|

|- valign=top
| Lindsay
| 7T0
|
|
| Freedom Field
|
|

|- valign=top
| Louise
| T26
|
|
| Flying V Ranch Airport
|
|

|- valign=top
| Лаббок
| F82
|
|
| Town & Country Airpark
|
|

|- valign=top
| Luling
| T91
|
|
| Carter Memorial Airport
|
|

|- valign=top
| Мадисонвилл
| 51R
|
|
| Madisonville Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Manvel
| 3T2
|
|
| Wolfe Airpark
|
|

|- valign=top
| Марлин
| T15
|
|
| Marlin Airport
|
|

|- valign=top
| Мейсон
| T92
|
|
| Mason County Airport
|
|

|- valign=top
| McCamey
| E48
|
|
| Upton County Airport
|
|

|- valign=top
| Мак-Кинни
| T31
|
|
| Aero Country Airport
|
|

|- valign=top
| McLean
| 2E7
|
|
| McLean/Gray County Airport
|
|

|- valign=top
| Менард
| T50
|
|
| Menard County Airport
|
|

|- valign=top
| Майами
| 3E0
|
|
| Miami-Roberts County Airport
|
|

|- valign=top
| Мидленд
| 7T7
|
|
| Skywest Airport
|
|

|- valign=top
| Mineola
| 3F9
|
|
| Mineola Airport (Wisener Field)
|
|

|- valign=top
| Mineola / Куитмен
| JDD
| 
| KJDD
| Wood County Airport
|
|

|- valign=top
| Mount Selman
| 6X0
|
|
| Tarrant Field
|
|

|- valign=top
| Munday
| 37F
|
|
| Munday Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Navasota
| 60R
|
|
| Navasota Municipal Airport
|
| 

|- valign=top
| New Gulf
| T17
|
|
| New Gulf Airport
|
|

|- valign=top
| Ньютон
| 61R
|
|
| Newton Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Nocona
| F48
|
|
| Nocona Airport
|
|

|- valign=top
| Падьюка
| 3F6
|
|
| Dan E. Richards Municipal Airport
|
| 

|- valign=top
| Palmer
| T13
|
|
| Dallas South Port Airport
|
|

|- valign=top
| Пампа
| BPC
| 
| KBPC
| Mesa Vista Ranch Airport
|
|

|- valign=top
| Панхандл
| T45
|
|
| Panhandle-Carson County Airport
|
|

|- valign=top
| Pearland
| T79
|
|
| Skyway Manor Airport
|
|

|- valign=top
| Пирсолл
| T30
|
|
| McKinley Field
|
|

|- valign=top
| Pineland
| T24
|
|
| Pineland Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Плейнс
| F98
|
|
| Yoakum County Airport
|
|

|- valign=top
| Port Aransas
| RAS
| 
| KRAS
| Mustang Beach Airport
|
|

|- valign=top
| Port Mansfield
| T05
|
|
| Charles R. Johnson Airport
|
|

|- valign=top
| Porter
| 9X1
|
|
| Williams Airport
|
|

|- valign=top
| Portland
| 9R5
|
|
| Hunt Airport
|
|

|- valign=top
| Presidio
| T77
|
|
| Presidio Lely International Airport
|
|

|- valign=top
| Quinlan
| T14
|
|
| Taylor Airport
|
|

|- valign=top
| Ranger
| F23
| RGR
|
| Ranger Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Ранкин
| 49F
|
|
| Rankin Airport
|
| align=right | 6 

|- valign=top
| Rhome
| T76
|
|
| Rhome Meadows Airport
|
|

|- valign=top
| Рио-Гранде-Сити
| 67R
|
|
| Rio Grande City Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Roanoke
| 52F
|
|
| Northwest Regional Airport
|
|

|- valign=top
| Роберт-Ли
| 54F
|
|
| Robert Lee Airport
|
|

|- valign=top
| Rockdale
| RCK
| RCK
| KRCK
| H. H. Coffield Regional Airport
|
|

|- valign=top
| Рокспрингс
| ECU
| 
| KECU
| Edwards County Airport
|
|

|- valign=top
| Рокуолл
| T48
|
|
| Phillips Flying Ranch Airport
|
|

|- valign=top
| Rosenberg
| T54
|
|
| Lane Airpark
|
|

|- valign=top
| Rotan / Роби
| 56F
|
|
| Fisher County Airport
|
| 

|- valign=top
| Royse City
| T33
|
|
| Rives Air Park
|
|

|- valign=top
| Сан-Антонио
| 5C1
|
|
| Boerne Stage Field
|
|

|- valign=top
| Сан-Антонио
| 1T7
|
|
| Kestrel Airpark
|
|

|- valign=top
| Сан-Антонио
| T94
|
|
| Twin-Oaks Airport
|
|

|- valign=top
| Сан-Антонио
| 8T8
|
|
| San Geronimo Airpark
|
|

|- valign=top
| Сан-Антонио
| 1T8
|
|
| Bulverde Airpark
|
|

|- valign=top
| Сан-Антонио
| 74R
|
|
| Horizon Airport
|
|

|- valign=top
| Сан-Огастин
| 78R
|
|
| San Augustine County Airport
|
|

|- valign=top
| Сан-Саба
| 81R
|
|
| San Saba County Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Sanger
| T58
|
|
| Ironhead Airport
|
|

|- valign=top
| Sanger
| T87
|
|
| Flying C Airport
|
|

|- valign=top
| Sanger
| 58F
|
|
| Lane Field Airport
|
|

|- valign=top
| Seagraves
| F97
|
|
| Seagraves Airport
|
|

|- valign=top
| Сегин
| E70 
|
|
| Huber Airpark
|
|

|- valign=top
| Сегин
| 83R
|
|
| Glen Beicker Ranch Airport
|
|

|- valign=top
| Shamrock
| 2F1
|
|
| Shamrock Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Шерман
| SWI
| 
| KSWI
| Sherman Municipal Airport
|
| align=right | 5 

|- valign=top
| Сонора
| SOA
| 
| KSOA
| Sonora Municipal Airport
|
| align=right | 1 

|- valign=top
| Spicewood
| 88R
|
|
| Spicewood Airport
|
| align=right | 1 

|- valign=top
| Стантон
| 63F
|
|
| Stanton Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Стерлинг-Сити
| 64F
|
|
| Alvie Cole Ranch Airport
|
|

|- valign=top
| Стратфорд
| H70
|
|
| Stratford Field
|
|

|- valign=top
| Стратфорд
| 3E7
|
|
| Pronger Bros. Ranch Airport
|
|

|- valign=top
| Sunray
| X43
|
|
| Sunray Airport
|
|

|- valign=top
| Sunrise Beach Village
| 2KL
|
|
| Sunrise Beach Airport
|
|

|- valign=top
| Тахока
| 2F4
|
|
| T-Bar Airport
|
|

|- valign=top
| Teague
| 68F
|
|
| Teague Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Трокмортон
| 72F
|
|
| Throckmorton Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Valley Mills
| 9F1
|
|
| Valley Mills Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Уэйко
| 73F
|
|
| Wings For Christ International Flight Academy 
|
|

|- valign=top
| Waller
| 37X 
|
|
| Skydive Houston Airport
|
|

|- valign=top
| Уэтерфорд
| WEA
| WEA
| KWEA
| Parker County Airport
|
|

|- valign=top
| Уэтерфорд
| F78
|
|
| Horseshoe Bend Airport
|
|

|- valign=top
| Уортон
| 94R
|
|
| Lackey Aviation Airport
|
|

|- valign=top
| Уилер
| T59
|
|
| Wheeler Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Whitesboro
| T29
|
|
| Flying H Ranch Airport
|
|

|- valign=top
| Whitney
| F50
|
|
| Lake Whitney State Park Airport
|
|

|- valign=top
| Уичито-Фолс
| F14
|
|
| Wichita Valley Airport
|
|

|- valign=top
| Wills Point
| 76F
|
|
| Wills Point Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Winters
| 77F
|
|
| Winters Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Вудвилл
| 09R
|
|
| Tyler County Airport
|
|

|- valign=top
| Yoakum
| T85
|
|
| Yoakum Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Запата
| T86
|
|
| Zapata County Airport
|
| align=right | 10 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Абилин
| DYS
| DYS
| KDYS
| Dyess Air Force Base
|
| align=right | 836 

|- valign=top
| Корпус-Кристи
| NGP
| NGP
| KNGP
| NAS Corpus Christi (Truax Field)
|
| align=right | 1 

|- valign=top
| Корпус-Кристи
| NGW
| NGW
| KNGW
| NOLF Cabaniss Field
|
|

|- valign=top
| Корпус-Кристи
| NWL
| 
| KNWL
| NOLF Waldron Field
|
|

|- valign=top
| Дель-Рио
| DLF
| DLF
| KDLF
| Laughlin Air Force Base
|
| align=right | 82 

|- valign=top
| Fort Bliss / Эль-Пасо
| BIF
| BIF
| KBIF
| Biggs Army Airfield
|
| align=right | 20 310 

|- valign=top
| Форт-Худ / Киллин
| HLR
| HLR
| KHLR
| Hood Army Airfield
|
|

|- valign=top
| Форт-Уэрт
| NFW
| FWH
| KNFW
| NAS JRB Fort Worth (Carswell Field)
|
| align=right | 174

|- valign=top
| Кингсвилл
| NQI
| NQI
| KNQI
| NAS Kingsville
|
|

|- valign=top
| Orange Grove
| NOG
| 
| KNOG
| NALF Orange Grove
|
|

|- valign=top
| Сан-Антонио
| SKF
| SKF
| KSKF
| Lackland AFB Kelly Field Annex (was Kelly AFB)
|
| align=right | 1 797 

|- valign=top
| Сан-Антонио
| MDA
| MDA
| KMDA
| Martindale Army Heliport
|
|

|- valign=top
| Сегин
| SEQ
| 
| KSEQ
| Randolph AFB Auxiliary Field
|
|

|- valign=top
| Spofford
| T70
|
|
| Laughlin AFB Auxiliary Nr 1
|
|

|- valign=top
| Universal City
| RND
| RND
| KRND
| Randolph Air Force Base
|
| align=right | 41 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Абилин
| 82TS 
|
|
| Elmdale Airpark (former FAA: 6F4)
|
|

|- valign=top
| Атенс
| TX25
|
|
| Lochridge Ranch Airport
|
| align=right | 16 

|- valign=top
| Остин
| 4XS7
|
|
| Horseshoe Bay Airpark
|
| align=right | 53 

|- valign=top
| Brookshire
| 1XA4 
|
|
| Mikeska Field (former FAA: 12R)
|
|

|- valign=top
| Кроуэлл
| 2XA0 
|
|
| Foard County Airport (former FAA: 8F4)
|
|

|- valign=top
| Корпус-Кристи
| 07TE
| CUX
|
| Cuddihy Field
|
|

|- valign=top
| Danbury
| 07TA
|
|
| Salaika Aviation Airport
|
| align=right | 400 

|- valign=top
| Декейтер
| 09TA 
|
|
| Lazy G Bar Ranch Airport (former FAA: 82T)
|
|

|- valign=top
| Encino
| 2TA8
|
|
| El Coyote Ranch Airport
|
| align=right | 2 

|- valign=top
| Evadale
| 4TE8
| EVA
|
| Ben Bruce Memorial Airpark
|
|

|- valign=top
| Джонсон-Сити
| 0TE7
| JCY
|
| LBJ Ranch Airport
|
|

|- valign=top
| Katy
| 56TE
|
|
| Cardiff Brothers Airport
|
|

|- valign=top
| Katy
| 59TE
|
|
| Hoffpauir Airport
|
|

|- valign=top
| Lajitas
| 89TE
|
|
| Lajitas International Airport
|
| align=right | 31 

|- valign=top
| Matagorda Island
| XS10
| MGI
|
| Aransas National Wildlife Refuge Airport
|
|

|- valign=top
| McAdoo
| 18XS
|
|
| Gardner Farm Airport
|
|

|- valign=top
| Уэйко
| 31TX
|
|
| Scott Airport
|
| align=right | 4 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Олбани
| 6F5
|
|
| Taylor Airport (closed 2007?)
|
|

|- valign=top
| Англтон
| T34
|
|
| Cameron Airport (closed 2007?)
|
|

|- valign=top
| Остин
| AUS
| AUS
| KAUS
| Robert Mueller Municipal Airport (closed 1999) 
|
|

|- valign=top
| Биг-Спринг
|
| BGS
|
| Webb Air Force Base (closed 1977)
|
|

|- valign=top
| Clear Lake City
| CLC
| CLC
|
| Clear Lake Metro Port (closed 1986)
|
|

|- valign=top
| Collinsville
| 2T4
|
|
| Hayesport Airport (closed 2007?)
|
|

|- valign=top
| De Soto
| F66
|
|
| Carroll Air Park (closed 2007?)
|
|

|- valign=top
| Форт-Уэрт
| GSW
| GSW
| KGSW
| Greater Southwest International Airport (closed 1972)
|
|

|- valign=top
| Хьюстон / Alief
| AAP
| AAP
| KAAP
| Andrau Airpark (closed 1998)
|
|

|- valign=top
| Berclair
| 7T3
|
|
| Goliad County Industrial Airpark
| GA
|

|- valign=top
| Сан-Анджело
| GOF
| GOF
| KGOF
| Goodfellow Air Force Base (base open, runways closed)
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) (см. также AirportIQ 5010).
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) (план на 2007—2011 годы, опубликовано 2 октября 2006 года).
 FAA Passenger Boarding Data (по состоянию на 2006 год, опубликовано 26 ноября 2007 года).

Штат:
 Texas Department of Transportation (TxDOT): Airport Directory

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Texas — коды аэропортов ФАА, ИАТА и ИКАО
 Aviation Safety Network — коды аэропортов ИАТА и ИКАО
 Abandoned & Little-Known Airfields: Texas

 Ссылки 
 Списки аэропортов штата Техас:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Техас
Аэропорты